Miejscowości w USA:
 Dennis – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Dennis – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Dennis – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware

Gminy w USA:
 Dennis (ang. Dennis Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Dennis (ang. Dennis Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May

Pozostałe:
 Dennis – angielska forma męskiego imienia Dionizy
 Dennis – marka autobusów produkowanych oraz ciężarówek (zwłaszcza pożarniczych) w Wielkiej Brytanii
 Dennis – grupa muzyczna